Halm steht für:

 Stängel der Süßgräser, siehe Süßgräser #Halme und Blätter 
 Halm (Mathematik), Begriff aus der Garbentheorie
 Halm, Teil am Schlüssel

Halm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Halm (1861–1951), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter und Bühnen- und Drehbuchautor
 Alfred von Halm (1843–1919), deutscher Mediziner
 Alexander Halm (1840–1913), deutscher Landrat
 Anton Halm (1789–1872), österreichischer Pianist und Komponist
 August Halm (1869–1929), deutscher Komponist, Theologe und Musikpädagoge
 Felix Halm (1758–1810), deutscher Kunsthändler und -sammler in München
 Florian Halm (* 1964), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Friedrich Halm (eigentlich Eligius Franz Joseph Freiherr von Münch-Bellinghausen; 1806–1871), österreichischer Dichter und Dramatiker
 George Nikolaus Halm (1901–1984), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gunter Halm (* 1940), deutscher Politiker (NDPD)
 Günter Halm (1922–2017), deutscher Offizier
 Gustav Halm (Pseudonym Gehaha; 1889–1948), deutscher Schriftsteller

 Harry Halm (1902–1980), deutscher Schauspieler
 Heinz Halm (* 1942), deutscher Islamwissenschaftler
 Jakob Karl Ernst Halm (1866–1944), deutsch-britischer Astronom
 Johannes Halm (1893–1953), deutscher Pastor 
 Karl Felix Halm (1809–1882), deutscher Klassischer Philologe
 Martin Halm (* 1961), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Pauline Halm (1836–1921), österreichische Malerin

 Philipp Maria Halm (1866–1933), deutscher Kunsthistoriker
 Stephanie Halm (* 1984), deutsche Rennfahrerin
 Wolfgang Halm, deutscher Romanist